La Basketbol Süper Ligi 2015-16 fue la edición número 50 de la Basketbol Süper Ligi, la máxima competición de baloncesto de Turquía. La temporada regular comenzó el 10 de octubre de 2015 y los playoffs acabaron el 13 de junio de 2016. Los ocho mejor clasificados accedieron a los playoffs, resultando campeón el Fenerbahçe, que logró su séptimo título de campeón, mientras que el Torku Konyaspor y el Türk Telekom descendieron a la TB2L.

Equipos temporada 2015-16

Temporada regular

Clasificación

Resultados

Playoffs

Cuadro final

Finales

Anadolu Efes vs. Fenerbahçe

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial
TBLStat.net Historia de la liga

2016
Baloncesto en 2015
Baloncesto en 2016